Golden Gate puede referirse a:

 Golden Gate, estrecho que conecta la bahía de San Francisco con el océano Pacífico en California, Estados Unidos.
 Golden Gate, puente que une la península de San Francisco con el condado de Marin a través del estrecho Golden Gate.
 Golden Gate, famoso parque en San Francisco (Estados Unidos).
 Golden Gate National Recreation Area, Parque Nacional en la bahía de San Francisco (Estados Unidos).
 Golden Gate, película de John Madden de 1994.
 Golden Gate, localidad en Florida, Estados Unidos.
 Golden Gate, localidad en Illinois, Estados Unidos.

pl:Złota Brama (ujednoznacznienie)